Helen puede referirse a:
Helen, nombre de pila de mujer, traducción de Elena.

Personas 
 Helen Clark (n. 1950), política neozelandesa.
 Helen Frankenthaler (1928-2011), pintora expresionista abstracta estadounidense.
 Helen Gandy (1897-1988), secretaria ejecutiva del director del FBI, John Edgar Hoover.
 Helen Hayes (1900-1993), actriz angloestadounidense.
 Helen Hunt (n. 1963), actriz y directora  estadounidense de cine y televisión, ganadora de los premios Óscar, Globo de Oro y Emmy.
 Helen Keller (1880-1968), autora, activista política y oradora estadounidense sordociega.
 Helen Mirren (n. 1945), actriz británica.

Lugares 
 Helen,  pueblo del condado de White, en el estado de Georgia.
 Helen, lugar designado por el censo, ubicado en el condado de Raleigh, en el estado de Virginia Occidental.

Cine y televisión 
 Helen Parr, personaje ficticio de la película animada Los Increíbles y su secuela.